Магнезија може бити:

 Магнезија (округ)
 Магнезија (Мала Азија)